

Добромиль (Доброміль) — село, Підляське воєводство, Більський повіт, гміна Більськ-Підляський.

Добромиль — місто, Львівська область, Старосамбірський район.
 Добромиль — зупинний пункт, Львівська залізниця, Львівська дирекція.